Michael Wolf (1934–2002) (születési neve Michael Socher) német származású angol színész
Michael Wolf (1954–2019) német fotográfus 
Michael Wolf (1981–) német jégkorongozó

hasonló
 Michael Wolff (1952–) amerikai dzsesszzenész
 Michael Wolff (1953–) amerikai esszéista és újságíró